Rajko Milošević ist der Name folgender Personen:

* Rajko Milošević (Comiczeichner) (auch R. M. Guéra oder Gera; * 1959), jugoslawisch-spanischer Comiczeichner 
 Rajko Milošević (Handballspieler) (* 1981), serbischer Handballspieler